Александр Тихонович:
 Тихонович, Александр Григорьевич (1952-2017) — советский и белорусский эстрадный певец, музыкант, продюсер, режиссёр, актёр, шоумен.
 Тихонович, Александр Яковлевич (род. 1948) — советский, российский и белорусский художник.